Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1980 zum 17. Mal ausgetragen und fanden vom 26. bis 27. Januar zum fünften Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 23 Disziplinen (14 Männer/9 Frauen) die Meister ermittelt wurden.

Bei den Männern gelang es vier Athleten (Straub (1500 m), Munkelt (60 m Hürden), Weigel (20-km-Gehen) und Schauerhammer (Fünfkampf)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was bei den Frauen einer Athletin (Slupianek (Kugel)) gelang. Für Thomas Munkelt war es der Fünfte und für Jürgen Straub der vierte Titel in Folge.

Für die sportlichen Höhepunkte sorgten mit neuen Hallenweltbestleistungen Marlies Göhr über 100 Yards mit 10,29 s und Ronald Weigel, der im 20-km-Gehen seinen eigenen Rekord um mehr als fünf Minuten auf 1:20:40,0 h verbesserte. Des Weiteren gelang Göhr in 7,10 s im 60-Meter-Lauf eine europäische Bestleistung. Für neue DDR-Hallenbestleistungen sorgten Lutz Dombrowski im Weitsprung und bereits am 13. Januar Christine Laser im Fünfkampf (elektronische Stoppung). Rosemarie Ackermann egalisierte im Hochsprung ihre eigene Landesbestleistung. 

Zu zwei Meisterehren kamen in diesem Jahr Marlies Göhr, Thomas Munkelt und Hansjörg Kunze. Mit insgesamt 5 Gold- und 3 Silbermedaillen stellte der ASK Vorwärts Potsdam die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 
 Ergebnislisten

1980
Leichtathletikveranstaltung 1980
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg